Михаи́л Фёдорович Суббо́тин (, Остроленка — 26 декабря 1966, Ленинград) — советский , член-корреспондент Академии наук СССР (1946).

Биография 
Окончил Варшавский университет в 1914 году и работал в нём в 1912—1915 годах.

В 1915—1922 годах преподавал в Донском политехническом институте.

В 1922—1930 — директор Ташкентской обсерватории и профессор Среднеазиатского университета, в эти же годы занимался вопросами организации Международной широтной станции в Китабе.

В 1930—1960 работал в Ленинградском университете (в 1930—1935 годах заведовал кафедрой астрономии, с 1935 — кафедрой небесной механики, в 1933—1941 годах был первым деканом математико-механического факультета, в 1934—1939 — директор обсерватории университета). В 1931—1934 годах работал также в Пулковской обсерватории, возглавляя теоретический сектор.

В 1942—1964 был директором Института теоретической астрономии АН СССР.

Научные труды 
Основные научные работы относятся к небесной механике и теоретической астрономии. Основал ленинградскую школу небесных механиков. По его инициативе в Институте теоретической астрономии был создан отдел прикладной небесной механики, который сыграл большую роль в решении проблем запуска искусственных спутников Земли. Усовершенствовал метод решения уравнений Эйлера — Ламберта для нахождения элементов орбит и сделал его практически применимым. Модифицировал метод улучшения орбит по большому числу наблюдений. Исследовал задачу двух тел с переменными массами. Дал решение задачи нахождения вековых неравенств в виде рядов по степеням эксцентриситета возмущающей планеты. Написал ряд работ по прикладной и вычислительной математике. Занимался также вопросами астрометрии: развил идею привлечения наблюдений малых планет для определения ориентации системы координат звёздного каталога, предложил методы определения систематических ошибок звёздного каталога.

Автор трёхтомного «Курса небесной механики» (1933—1949), в котором впервые на русском языке подробно изложены основные вопросы небесной механики. Автор ряда фундаментальных исследований по истории астрономии. Был главным редактором «Астрономического ежегодника СССР», «Трудов» и «Бюллетеня», издаваемых Институтом теоретической астрономии АН СССР.

Проводил большую педагогическую работу. Занимался живописью, в которой достиг уровня художника-профессионала.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945; 1953)

Память 
 На доме по адресу Московский проспект, 206 в 1971 году была установлена мемориальная доска (архитектор В. В. Исаева).
 Именем Субботина назван кратер на Луне и малая планета (1692) Субботина.

Адреса в Ленинграде 
 1937—1941 — 7-я линия Васильевского острова, 42;
 1949—1963 — Московский проспект, 206.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Преподаватели математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Пулковской обсерватории
Деканы Санкт-Петербургского государственного университета
Основатели Национального университета Узбекистана
Похороненные на Пулковском кладбище
Теоретическая астрономия